Mathew Ryan, een Australisch profvoetballer die speelt als doelman
 Mathew Leckie, een Australisch voetballer die doorgaans als aanvaller speelt
 Mathew Brady, was een van de bekendste en vroegste Amerikaanse fotografen van de 19e eeuw
 Mathew Pritchard, een professioneel skateboarder uit Wales
 Mathew Hayman, een Australisch voormalig wielrenner
 Mathew Belcher, was een Australisch zeiler
 Mathew Zenovich, een Nieuw-Zeelands wielrenner